Mohéli, a Comore-szigetek egyik szigete
Mohéli, 1830-tól önálló történelmi állam a Comore-szigetek egyik szigetén, szultánság-királyság államformával, 1886-tól francia protektorátusként, amely 1909-től francia gyarmat lett.
Mohéli, 1997. augusztus 11-én kikiáltja függetlenségét Anjouan után önálló államként a Comore-szigetektől Mohéli (Mwali) Demokratikus Köztársaság néven, de nemzetközi elismertség hiányában 1998-ban az új állam elbukik.
Mohéli, a Comore-szigeteki Unió egyik autonóm területe 2002-től

Kapcsolódó szócikkek 
Mohéli uralkodóinak listája
Mohéli uralkodók házastársainak listája
Mohéli füleskuvik
Mwali (egyértelműsítő lap)